Radomin, gmina dans le centre-nord de la Pologne
 Radomin (Varmie-Mazurie), village de Pologne dans le powiat de Nidzica